Кубок Австрії з футболу 2009–2010 — 75-й розіграш кубкового футбольного турніру в Австрії. Вчетверте в історії титул здобув Штурм.

Календар

1/32 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|14 серпня 2009

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|15 серпня 2009

|}

1/16 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|18 вересня 2009

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|19 вересня 2009

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|20 вересня 2009

|}

1/8 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|10 лютого 2010

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|9 березня 2010

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|10 березня 2010

|}

1/4 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|30 березня 2010

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|31 березня 2010

|}

1/2 фіналу 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|20 квітня 2010

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|21 квітня 2010

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Австрії на soccerway 

2009—2010
Австрія
Австрія
2009 в австрійському спорті
2010 в австрійському спорті